Tekmessa ist:

In der griechischen Mythologie der Name von:
 Tekmessa (Tochter des Teleutas), von Aias geraubt
 Tekmessa (Amazone), von Herakles getötet

Weiters:
 der Name eines Asteroiden, siehe (604) Tekmessa